Die deutsche Eishockey-Regionalliga 1988/89 wurde wie in der Vorsaison in Form von fünf Gruppen - Süd, Süd-West, Mitte, West und Nord - ausgespielt.

Modus 
In der Gruppe Süd mit 12 Mannschaften, der Gruppe Süd-West mit 9 Mannschaften, der Gruppe Mitte mit 9 Mannschaften, der Gruppe Nord mit 7 Mannschaften und der Gruppe West mit 9 Mannschaften wurde die Vorrunde als Einfachrunde ausgespielt.
Nach den Vorrunden nahmen an der Qualifikation zur Oberliga 1989/90 die ersten sechs der Gruppe Süd und die beiden ersten der Gruppe Süd-West an der Qualifikation zur Oberliga Süd und an der Qualifikation zur Oberliga Nord die ersten beiden der Gruppe Mitte, der Gruppe West und der Gruppe Nord; die weiteren Mannschaften nahmen an der Qualifikation zu ihren jeweiligen Gruppen teil.

Regionalliga Süd 
 Es wurde eine Einfachrunde gespielt.
 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd 1989/90;
 die weiteren Mannschaften nehmen an der Qualifikationsrunde teil.

Qualifikation zur Regionalliga Süd

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga Süd-West 
 Es wurde eine Einfachrunde gespielt.
 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 2 nach der Vorrunde nehmen an der Qualifikation zur Oberliga Süd 1989/90 teil und
 die weiteren Mannschaften an der Qualifikationsrunde

Der EC Konstanz hatte vor der Saison seine Mannschaft zurückgezogen.

Qualifikation zur Regionalliga Süd-West

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga Mitte 
Es wurde eine Doppelrunde gespielt.
Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 qualifiziert sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1989/90;
die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Mitte teil.

 Der ERSC Karben hatte seine Mannschaft zurückgezogen.

Qualifikation zur Regionalliga Mitte

Gruppe 1

Gruppe 2 

Der ESV Kaiserslautern hatte sich nach der Vorrunde zurückgezogen.

Regionalliga West 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 qualifiziert sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1989/90;
die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Mitte teil.

Qualifikation zur Regionalliga West

Gruppe 1

Gruppe 2

Regionalliga Nord 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 qualifiziert sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1989/90;
die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Nord teil.

Qualifikation zur Regionalliga Nord

Gruppe 1

Gruppe B

Deutsche Regionalligameisterschaft

Qualifikation 

EC Diez-Limburg - ETC Timmendorfer Strand 7:11

Halbfinale 

ETC Timmendorfer Strand - EC Eschweiler - 7:5; 9:6

VfL Waldkraiburg - ESC Wernau 7:3; 7:3

Finale 

ETC Timmendorfer Strand - VfL Waldkraiburg 4:7; 2:15

Regionalliga 1989